El Torneig d'Osaka 2009, també conegut com a HP Open 2009, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La primera edició del torneig es va celebrar entre el 12 i el 18 d'octubre de 2009 al Utsubo Tennis Center d'Osaka, Japó.

Quadre individual femení

Quadre dobles femení 

2009
WTA Tour 2009